Yoseikan était le nom donné à un dojo situé à Shizuoka au Japon par le maître Minoru Mochizuki. 
 Le Yoseikan Budo est un art martial fondé par Maître Hiroo Mochizuki, fils de Minoru Mochizuki
 La World Yoseikan Federation est l'organisme de tutelle des fédérations/associations de Yoseikan Budo au niveau international, ainsi que de certaines écoles d'arts martiaux issues de l'enseignement des maîtres Minoru et Hiroo Mochizuki.  
 L'Aikido Yoseikan est le style d'aikido enseigné par le Maître Minoru Mochizuki.
La Fédération Yoseikan Karaté-Do est une organisation sans but lucratif d'arts martiaux traditionnels japonais qui regroupe trois disciplines : le Karaté, le Jiu-jitsu et le Iaïdo.